Viento ou l'un de ses composés peut désigner :

Toponymes

la cueva del Viento ou « grotte du Vent » : un tunnel de lave sur l'île de Tenerife aux îles Canaries.

Viento Fresco : l'une des quatre divisions territoriales et l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas ;
 Viento Fresco : capitale de la paroisse civile de Viento Fresco de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas.

Autres 
 Viento a favor : un album studio du chanteur pop mexicain Alejandro Fernández sorti en 2007.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme